Ryck steht für:
 
 Ryck, ein Fluss in Mecklenburg-Vorpommern

Ryck ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen de Ryck (* 1963), deutscher Gitarrist und Songwriter
 Francis Ryck (1920–2007), französischer Schriftsteller
 Isidore De Ryck (1926–2009), belgischer Radrennfahrer